Bedinger ist der Familienname folgender Personen:

 George M. Bedinger (1756–1843), US-amerikanischer Politiker
 Henry Bedinger (1812–1858), US-amerikanischer Politiker